Xaramago puede referirse a:

 el nombre común de la planta Sisymbrium officinale; o
 el nombre común de la planta Armoracia rusticana.